Грёнбех () — фамилия, распространена в Дании.

Известные носители:
 Грёнбех, Кристин (род. 1993) — датская кёрлингистка.
 Грёнбех, Мартин Унд (род. 1985) — датский кёрлингист и тренер.